Een gebouw dat dient voor de eredienst, een kerkgebouw of tempel.
 Godshuis, liefdadigheidsinstelling waar om godswil armen, zieken, ouderen en wezen worden verzorgd.
 Godshuis (Sint-Laureins)